daniel – "daniele" to liczba mnoga od danieli, gatunku ssaków
3 miejscowości w Polsce:
 Daniele – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie
 Daniele – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo
 Daniele – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko